Royal szálló (Budapest)
 Royal szálló (Miskolc)
 Royal szálló (Temesvár)